El término Perdriel puede referirse a:

 Perdriel, localidad de la Argentina;
 Gregorio Ignacio Perdriel (1785-1832), militar argentino;
 Saturnino Perdriel (¿?-1888), comerciante argentino, fundador del club Gimnasia y Esgrima de La Plata.